ZOB est un acronyme pouvant signifier :
 Zentraler Omnibus-Bahnhof, une gare routière en Allemagne ;
 Żydowska Organizacja Bojowa, un mouvement juif polonais fondé en 1942 pour résister à l'occupation nazie durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Zebu Overseas Board, une entreprise qui invite à investir dans le zébu à Madagascar

Un zob est un pénis, en argot.

Références